Изгна́нник:
 «Изгнанник» () — роман Джозефа Конрада.
 «Изгнанник» (; ) — научно-фантастический аниме-сериал.
 «» () — восьмая книга серии «Рэдволл».

См. также 
 Изгнанники (значения)